

Карімово — присілок, Біжбуляцький район, Башкортостан
 Карімово — присілок, Учалинський район, Башкортостан